Бой:

 Бой — организованное вооружённое столкновение, ограниченное на местности и во времени.
 Бой — горизонтальный ярус крепостной боевой башни или стены с бойницами и бойничными камерами для артиллерийских орудий (печурами).
 Бой — название бойницы. 
 Армейский рукопашный бой — военно-прикладной вид современных спортивных единоборств.
 Бой быков — исторический вид состязаний человека с быком.
 Бой в горах — боевые действия в высокогорной местности с использованием специального снаряжения и/или тактики.
 Бой подушками — детская игра, имитирующая сражение ручным оружием, в качестве которого используют подушки.
 Бой с тенью — элемент тренировочного процесса в ударных единоборствах, направленный на изучение и усвоение технических элементов (ударов, защит) без реального партнера.
 Встречный бой — боевое столкновение, в котором обе противоборствующие стороны действуют или пытаются действовать наступательно.
 Глубокий бой — тактическая форма наступательных боевых действий соединения или части, суть которой заключается в подавлении оборонительных порядков противника на всю их глубину.
 Воздушный бой — организованное вооружённое противостояние лётчиков, летательных аппаратов, авиационных подразделений и частей в воздухе с целью уничтожения противника и/или отражения его атак.
 Кулачный бой — древняя потеха и спортивное увеселение у разных народов (греков, славян и т. д.).
 Ножевой бой — современный вид спортивного единоборства, на макетах имитирующих коротко-клинковое холодное оружие, с применением приёмов рукопашного боя.
 Общевойсковой бой — форма ведения боя, в которой усилия соединений различных родов сухопутных войск объединяются и координируются с действиями других видов вооружённых сил.
 Рукопашный бой — широкий термин, подразумевающий разнообразные виды боевого взаимодействия в полный контакт без применения огнестрельного оружия.
 Уличный бой — военный термин, означающий боевые действия в пределах городской черты, либо в условиях плотной городской застройки.
 Универсальный бой — комплексный вид спорта, включающий в себя преодоление полосы препятствий, метание ножей, стрельбу и рукопашный бой.
 Штыковой бой — военно-прикладная система применения в рукопашном бою стрелкового вооружения с примкнутым штыком.
 Бой — название поединка в боксе.
 Бой — неформальная характеристика огнестрельного оружия, сила и точность выстрела.

Персоналии 
 Бой — легендарный русский (рутенский) князь, сын Одина и Ринды.
 Бой, Айзек (род. 1997) — нигерийский футболист.
 Бой, Вернер (1879—1914) — немецкий математик.
 Бой, Джон (род. 1987) — ганский футболист.
 Бой, Томас (1952—2022) — мексиканский футболист, полузащитник.
 Бой, Филипп (род. 1987) — немецкий гимнаст.
 Бой-Желеньский, Тадеуш (1874—1941) — польский театральный критик, переводчик французской литературы, литературовед и писатель, по образованию врач.

Топонимы 
 Бой — город в медье Баранья в Венгрии.
 Бой-Булок — карстовая шахта в известняках хребта Байсунтау (южный отрог Гиссарского хребта) в Узбекистане.
 Бой-Казак Татарский — исчезнувшее село в Красноперекопском районе Республики Крым.
 Бой-Лейк — тауншип в округе Касс, Миннесота, США.
 
 Новый Бой-Казак — исчезнувшее село в Красноперекопском районе Республики Крым.
 Пейши-Бой — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара.
 Сан-Бой-де-Льобрегат — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония.
 Сан-Бой-де-Льюсанес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония.

Прочее 
 Бой — за рубежом — мальчик-слуга, рассыльный в гостиницах, в конторах, слуга-туземец в колониях.
 Операция «Бой» — операция советской внешней разведки в Италии по добыванию технической информации о новых снарядах с электронным управлением.
 Бой — отходы, вторичное сырьё в виде обломков хрупкого материала (например, стекла).
 Гитарный бой — техника игры на гитаре правой рукой.
 Бой часов — звуковые сигналы, издаваемые часами в определённое время. Бой Кремлёвских курантов — один из символов Российской Федерации (а прежде, Российской империи и СССР).
 Би-бой — человек, который танцует брейк-данс.
 Бой-бэнд — имиджевая разновидность эстрадных поп-групп.
 Бой — гендерная идентичность.

См. также 
 Америкэн бой
 Петушиные бои
 Разведка боем
 Boy